Лиссенцефалия 2, более известная как синдром Норман — Робертс (также синдром Нормана — Робертса) — редкая форма лиссэнцефалии с гипоплазией мозжечка, впервые описанная канадскими врачами Маргарет Норман и Морин Робертс в 1976 году. Причиной заболевания считается мутация гена RELN, кодирующего белок рилин.

При синдроме Норман-Робертс наблюдаются значительные изменения мозжечка, гиппокампа и ствола мозга, а также утолщение коры мозга, агирия, микроцефалия, задержка умственного развития, покатый лоб, гипертелоризм глаз, эпилепсия, лимфедема.

Описаны случаи пренатальной диагностики синдрома при ультразвуковом исследовании.

Примечания

Ссылки 
 Синдром Норман-Робертс — Медицинский справочник.
 OMIM — LISSENCEPHALY 2; LIS2 — описание в каталоге OMIM.
 Description at US NIH Library of Medicine site — описание в Национальной Медицинской Библиотеке США.

Заболевания нервной системы
Заболевания головного мозга
Неврологические синдромы
Аномалии развития